Едвард Старији (;) је био енглески краљ, рођен између 874. и 877. године, син краља Алфреда Великог од кога је преузео круну након његове смрти 899. године. 

Владао је заједно са својом сестром Етелфледом, господарицом Мерсије. Војним освајањима територијално је заокружио енглеске територије поразивши Данце у деловима Мерсије и Нортамбрије који су били под њиховом влашћу. Након смрти сестре Етхелфледе, Едвард је свргнуо сестрину кћерку Аефвyн и тако ујединио територије Весекса и Мерсије под својом влашћу. Године 920. владари Шкотске, Јорка, енглеске Нортамбрије те Брити из Стратлyдеа изјавили су да прихватају Едвардову власт. 

Упамћен је као способан војсковођа који је територијално ојачао Енглеску и створио темеље који су његовим наследницима омогућили даљу војну и територијалну експанзију. Погинуо је године 924. године водећи војску у сузбијању унутрашње побуне у Мерцији. Наследио га је син Етелстан.

Умро је 17. јула 924. године.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Умрли 924.
Краљеви Енглеске
Енглески принчеви
Владари у Европи у X веку